Puchar BVA w piłce siatkowej (ang. BVA Cup) – rozgrywki turniejowe kobiet i mężczyzn o puchar krajów bałkańskich organizowane od 2008 r. Uczestniczą w nich kluby zrzeszone w Balkan Volleyball Association (BVA).

Od 2012 r. zdobywca Pucharu BVA może uczestniczyć w danym sezonie w Pucharze Challenge kobiet i mężczyzn.

Medaliści

Rozgrywki mężczyzn

Rozgrywki kobiet

Bibliografia 
 
 
 
 

!